Haus Meyer bezeichnet:

 Haus Meyer (Bremen), Bremen-Schwachhausen
 Haus Meyer (Metzer Straße), Metzer Straße 30, Bremen
 Meyer-Villa, Radebeul